Gibbard ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Gibbard (* 1942), US-amerikanischer Philosoph
 Ben Gibbard (* 1976), US-amerikanischer Musiker
 Philip Gibbard (* 1949), britischer Geograph und Quartärforscher

Siehe auch:
 Gibbard-Satterthwaite-Theorem